María José Martínez Sánchez var forsvarende mester, men deltog ikke.
Alizé Cornet vandt titlen ved at besejre Yanina Wickmayer i finalen, 7–5, 7–6(7–1)

Seedning

 Julia Görges (Første runde)
 Yanina Wickmayer (Finalen)
 Ksenia Pervak (Semifinalen)
 Carla Suárez Navarro (Anden runde)

<ol start="5">
  Petra Martić ''(Første runde)
  Irina-Camelia Begu ''(Anden runde)
  '''Alizé Cornet (Mester)
  Johanna Larsson (Kvartfinalen)
</ol>

Finale
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Semifinale
| RD2=Finale

| team-width=175

| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Alizé Cornet
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Ksenia Pervak
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Mandy Minella
| RD1-score3-1=63
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2/WC
| RD1-team4= Yanina Wickmayer
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Alizé Cornet
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=77
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2/WC
| RD2-team2= Yanina Wickmayer
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=61
| RD2-score2-3= 
}}

Top Half

Bottom Half
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvartfinale
| RD4=Semifinale

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= J Larsson
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= J Čepelová
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=61
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= N Bratchikova
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Craybas
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Tomljanović
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Minella
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Domachowska
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08=

Kvalifikation
Seedning

  Dia Evtimova (Kvalificeret)
  Jana Čepelová (Kvalificeret)
  '''Chichi Scholl (Kvalificeret)
  Kathrin Wörle-Scheller (Flyttet til hovedturneringen)

<ol start="5">
 Inés Ferrer Suárez ''(Kvalifikationsfinale)
 Maria Elena Camerin ''(Første runde)
 Leticia Costas-Moreira ''(Kvalifikationsfinale)
 Richèl Hogenkamp (Kvalficerede)
</ol>

=kvalificerede

  Dia Evtimova
 ''' Jana Čepelová

<li> ''' Chichi Scholl
<li> ''' Richèl Hogenkamp

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012